Матро́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Матросова, Анастасия Владимировна (род. 1982) — украинская дзюдоистка и самбистка.
 Матросова, Галли Ивановна (1923—2020) — советская альтистка, заслуженная артистка РСФСР.
 Матросова, Лариса Васильевна (Синельщикова; род. 1963) — российский предприниматель, лауреат ТЭФИ.
 Матросова, Марина Михайловна (род. 1990) — казахстанская лыжница.
 Матросова, Федосья Евгеньевна (1924—1987) — Герой Социалистического Труда, штукатур.